XX чемпионат России по гандболу среди женских команд суперлиги проходил с 6 сентября 2011 года по 10 мая 2012 года. В чемпионате принимали участие 10 команд.

Участники чемпионата 
 «Динамо» (Волгоград) 
 «Звезда» (Звенигород) 
 «Ростов-Дон» (Ростов-на-Дону)
 «Лада» (Тольятти)
 «Кубань» (Краснодар)
 «Луч» (Москва)
 АГУ-Адыиф (Майкоп)
 «Университет» (Ижевск)
 «Астраханочка» (Астрахань)
 «Кировчанка» (Санкт-Петербург) снялась с Чемпионата РФ 2012 20.02.2012

Предварительный этап

Финальный этап : Плей-офф 
По результатам игр предварительного этапа формируются 8 первых команд в соответствии с занятыми местами после предварительного этапа. Игры проводят по системе Плей-oфф. Каждой команде присваивается порядковый номер от 1 до 8 в соответствии с местом, занятым после предварительного этапа, который сохраняется до окончания финального этапа. Команды в парах, занявшие более высокие места после предварительного этапа, первую игру играют в «гостях». Ответную игру эти команды играют «дома». Все игры проводятся до победы. При ничейном результате матча, победителя определяют по результату серии 7-метровых штрафных бросков в соответствии с Правилами по гандболу. Победителем пары считается команда, одержавшая две победы.

Матчи за 5—8-е место 
Полуфиналы
 «Луч» (Москва) — «Астраханочка» — 30:31, 27:34.
 «Кубань» — «Университет» — 36:19, 48:24.
За 5-е место. «Кубань» — «Астраханочка» — 31:30, 32:27.
За 7-е место. «Университет» — «Луч» — 39:28 (22:14), 26:31(15:17),32:33 (16:16).

Стыковые матчи 
отменены

Призёры чемпионата

Итоговое положение команд 
1.«Динамо» -золотые медали чемпионата России 2011/2012 г.
 (участие в основной сетке Лиги чемпионов 2013)
2.Ростов-Дон — серебряные медали чемпионата России 2011/2012 г.
 (участие в квалификации Лиги чемпионов 2013)
3.«Лада» (Тольятти) — бронзовые медали чемпионата России 2011/2012 г.
 (участие в Кубке ЕГФ)
4.«Звезда» (Звенигород) — четвёртое место чемпионата России 2011/2012 г.
 (участие в Кубке Кубков ЕГФ по итогам Кубка России 2012 года.)
5. Кубань -пятое место
 (участие в Кубке ЕГФ)
6.Астраханочка
 (участие в Кубке ЕГФ)
(доп. место за победу «Лады» в Кубке ЕГФ сезона 2011/2012 гг.)

7.Луч

8.«Университет»

9.АГУ-Адыиф

— Кировчанка /Санкт-Петербург/ снялась с Чемпионата РФ 2012 20.02.2012

Ссылка 

Чемпионаты России по гандболу
2011 год в гандболе
2012 год в гандболе
Чемпионаты России в 2012 году
Чемпионаты России в 2011 году